Манке — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Манке — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Манке — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.